41-й чемпионат Европы по кёрлингу в группах «А» и «В» прошёл с 19 по 28 ноября 2015 года в Эсбьерге (Дания) с участием 26 мужских и 20 женских национальных сборных команд. Чемпионский титул у мужчин в 9-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла сборная Швеции, у женщин — в 3-й раз сборная России.

По итогам турнира 7 сильнейших мужских команд квалифицировались на чемпионате мира 2016. 7 лучших женских команд получили путёвки для участия в чемпионате мира 2016. Ещё по одному месту на мировые первенства получили победители квалификационных серий.

Чемпионат в группе «С» прошёл в Шампери (Швейцария) с 12 по 17 октября 2015 года. По две лучшие команды у мужчин и женщин в том же году участвовали в турнирах группы «В».

Команды-участницы 
Состав участников группы «А» мужского и женского турниров определён по итогам чемпионата Европы 2014 — 8 лучших команд группы «А» и две лучшие группы «В».

Мужчины

Женщины

Система проведения чемпионата 
И у мужчин и у женщин соревнования проводились в двух группах — А (основной дивизион) и В (второй по значимости дивизион).

Мужчины 
 Группа А. На предварительном этапе 10 команд провели однокруговой турнир, по результатам которого четвёрка лучших вышла в плей-офф (в случае равенства побед проводились дополнительные матчи за выход в плей-офф (тай-брейк), но не более, чем между двумя командами) и далее, разделившись на пары, определила двух финалистов, которые разыграли первенство. Проигравшие в полуфинале разыграли бронзовые награды. Две худшие команды по итогам предварительного этапа выбывают в группу В.
 Группа В. 16 команд, составивших группу В на предварительном этапе разделены на две подгруппы, где провели однокруговые турниры. По их итогам по три лучшие команды из подгрупп вышли плей-офф. Победители турниров в подгруппах напрямую вышли в полуфинал, а ещё два места в нём в стыковых матчах разыграли вторые и третьи команды по итогам предварительной стадии. Победители полуфинальных матчей в финале разыграли первенство, а также квалифицировались в группу А следующего чемпионата Европы. 4 худшие команды из подгрупп в своём плей-офф определили команду, выбывающую в группу С.

Женщины 
Система розыгрыша аналогична мужской. Разница лишь в группе В по количеству команд-участниц (10 сборных) и отсутствием деления на подгруппы.

Игровые арены 
Чемпионат Европы проходил на двух игровых аренах города Эсбьерга — «Granly Hockey Arena» (группы «А») и «Esbjerg Curling Club» (группы «В»).

«Granly Hockey Arena» открыта в 1976 году и вмещает 4 тысячи зрителей. Является домашней ареной хоккейного клуба «Эсбьерг». В 2011 «Granly Hockey Arena» принимала чемпионат мира по кёрлингу среди женщин.

Составы команд групп «А»

Мужчины

Женщины

Мужской турнир (группа А)

Предварительный этап 

 21 ноября
 Норвегия — Шотландия 11:4; Германия — Швейцария 3:2; Италия — Россия 7:6; Швеция — Чехия 7:5; Нидерланды — Финляндия 8:6.
 Германия — Швеция 7:6; Шотландия — Чехия 9:7; Норвегия — Нидерланды 8:2; Финляндия — Италия 7:3; Россия — Швейцария 8:6.

 22 ноября
 Швейцария — Италия 8:4; Норвегия — Финляндия 9:3; Швеция — Шотландия 9:6; Россия — Нидерланды 7:5; Чехия — Германия 5:3.

 23 ноября
 Чехия — Нидерланды 8:7; Швеция — Россия 8:7; Финляндия — Германия 8:4; Норвегия — Италия 8:3; Швейцария — Шотландия 9:2.
 Германия — Россия 9:8; Нидерланды — Шотландия 8:2; Норвегия — Чехия 9:4; Финляндия — Швейцария 9:5; Швеция — Италия 9:1.

 24 ноября
 Италия — Нидерланды 9:3; Норвегия — Германия 8:3; Швейцария — Швеция 3:2; Россия — Чехия 8:3; Шотландия — Финляндия 7:3.

 25 ноября
 Швейцария — Чехия 10:4; Россия — Финляндия 8:7; Шотландия — Италия 6:4; Германия — Нидерланды 7:4; Норвегия — Швеция 9:2.
 Шотландия — Россия 8:6; Швеция — Нидерланды 7:1; Финляндия — Чехия 10:4; Норвегия — Швейцария 6:5; Италия — Германия 9:1.

 26 ноября
 Финляндия — Швеция 7:5; Чехия — Италия 7:6; Швейцария — Нидерланды 10:6; Шотландия — Германия 12:5; Норвегия — Россия 10:5.

Тай-брейк 
За 8-е место
 26 ноября: Италия — Чехия 7:6.

За 4-е место
 26 ноября: Швеция — Шотландия 8:7.

Плей-офф 
Полуфинал
 27 ноября

Матч за 3-е место
27 ноября

Финал
 28 ноября

Мужской турнир (группа В)

Предварительный этап 

 20 ноября:
 А. Дания — Бельгия 7:1; Литва — Польша 6:3; Венгрия — Турция 10:7; Уэльс — Словения 7:3.
 В. Австрия — Латвия 6:5; Хорватия — Испания 11:7; Англия — Эстония 7:5; Израиль — Словакия 5:3.

 21 ноября:
 А. Словения — Венгрия 9:8; турция — Уэльс 9:3; Дания — Литва 6:2; Польша — Бельгия 7:6.
 В. Словакия — Эстония 7:5; Израиль — Англия 8:4; Австрия — Испания 6:3; Латвия — Хорватия 10:2.

 22 ноября:
 А. Литва — Турция 6:3; Словения — Бельгия 10:2; Польша — Уэльс 8:5; Дания — Венгрия 6:4.
 В. Испания — Англия 8:2; Латвия — Словакия 8:2; Израиль — Хорватия 10:5; Австрия — Эстония 8:3.
 А. Венгрия — Польша 6:2; Дания — Уэльс 9:2; Турция — Бельгия 9:8; Словения — Литва 6:5.

 : 23 ноября:
 А. Бельгия — Уэльс 9:7; Литва — Венгрия 5:3; Словения — Польша 9:3; Дания — Турция 8:2.
 В. Хорватия — Эстония 6:5; Австрия — Израиль 6:4; Латвия — Англия 7:6; Словакия — Испания 8:3.

 : 24 ноября:
 А. Дания — Польша 10:2; Турция — Словения 8:1; Литва — Бельгия 5:4; Уэльс — ВЕнгрия 10:8.
 В. Латвия — Израиль 10:1; Испания — Эстония 8:7; Словакия — Хорватия 9:7; Англия — Австрия 9:8.

 : 25 ноября:
 А. Литва — Уэльс 5:2; Венгрия — Бельгия 7:4; Дания — Словения 10:3; Турция — Польша 6:2.
 В. Австрия — Хорватия 11:4; Англия — Словакия 8:6; Латвия — Испания 8:6; Израиль — Эстония 8:2.

 : 26 ноября:
 В. Испания — Израиль 7:6; Латвия — Эстония 7:3; Австрия — Словакия 12:2; Англия — Хорватия 8:4.

Плей-аут 
Полуфинал
 27 ноября
 Уэльс — Хорватия 10:4.
 Бельгия — Эстония 6:5. Эстония покидает группу «В».

Матч за 14-е место
 28 ноября: Бельгия — Хорватия 10:8. Хорватия покидает группу «В».

Тай-брейк 
 26 ноября
 А: За 3-е место
 Словения — Турция 7:4.
 В: За 3-е место
 Израиль — Англия 8:2.

Плей-офф 
Четвертьфинал
 26 ноября
 Израиль — Литва 9:7.
 Латвия — Словения 8:2.

Полуфинал
 27 ноября
 Дания — Латвия 10:5.
 Австрия — Израиль 7:4. Дания и Австрия квалифицировались в группу «А» чемпионата Европы 2016.

Матч за 3-е место
 27 ноября
 Латвия — Израиль 13:3.

Финал
 27 ноября
 Дания — Австрия 6:4.

Мировая квалификация 
7 лучших команд по итогам турнира в группе «А» (Швеция, Швейцария, Норвегия, Финляндия, Шотландия, Германия, Россия) получили путёвки на чемпионат мира 2016. Ещё одна вакансия была разыграна в серии между 8-й командой группы «А» и победителем группы «В».
 27-28 ноября: Дания — Италия 7:2, 4:2. Сборная Дании квалифицировалась на чемпионат мира.

Женский турнир (группа А)

Предварительный этап 

 20 ноября
 Россия — Швейцария 8:2; Дания — Шотландия 7:2; Швеция — Финляндия 11:1; Германия — Эстония 9:2; Венгрия — Норвегия 8:5.

 21 ноября
 Дания — Германия 6:3; Россия — Эстония 8:5; Швейцария — Норвегия 6:3; Финляндия — Венгрия 12:7; Шотландия — Швеция 11:3.

 22 ноября
 Шотландия — Финляндия 8:1; Швейцария — Венгрия 12:1; Россия — Германия 9:4; Швеция — Норвегия 9:1; Дания — Эстония 9:7.
 Норвегия — Эстония 9:6; Германия — Швеция 7:4; Дания — Венгрия 7:5; Финляндия — Швейцария 8:3; Россия — Шотландия 7:6.

 23 ноября
 Дания — Швеция 8:1; Норвегия — Россия 9:7; Швейцария — Эстония 10:5; Шотландия — Венгрия 9:3; Финляндия — Германия 12:5.

 24 ноября
 Финляндия — Норвегия 8:6; Дания — Швейцария 7:4; Шотландия — Германия 8:6; Швеция — Эстония 8:4; Россия — Венгрия 11:5.
 Шотландия — Эстония 10:1; Швеция — Венгрия 8:2; Россия — Финляндия 9:1; Норвегия — Дания 8:5; Швейцария — Германия 9:8.

 25 ноября
 Россия — Швеция 12:9; Германия — Норвегия 9:4; Эстония — Венгрия 8:6; Шотландия — Швейцария 7:5; Финляндия — Дания 7:6.
 Германия — Венгрия 8:5; Финляндия — Эстония 7:4; Шотландия — Норвегия 9:4; Россия — Дания 8:5; Швеция — Швейцария 8:6.

Плей-офф 
Полуфинал
 26 ноября

Матч за 3-е место
27 ноября

Финал
 28 ноября

Женский турнир (группа В)

Предварительный этап 

 19 ноября
 Нидерланды — Словакия 5:1; Турция — Франция 9:4; Латвия — Польша 7:6.

 20 ноября
 Англия — Италия 9:7; Латвия — Чехия 7:5; Польша — Нидерланды 10:2; Турция — Австрия 12:4.

 21 ноября
 Словакия — Франция 12:3; Италия — Нидерланды 10:4; Латвия — Австрия 10:8; Чехия — Англия 8:6.
 Чехия — Австрия 14:1; Словакия — Польша 12:3; Турция — Англия 10:9; Италия — Франция 12:5 .

 22 ноября
 Италия — Латвия 7:4; Австрия — Нидерланды 6:2; Чехия — Франция 10:7; Англия — Словакия 9:2.

 23 ноября
 Польша — Турция 6:4; Латвия — Англия 10:6; Италия — Австрия 9:2; Чехия — Нидерланды 8:7.
 Англия — Нидерланды 9:2; Чехия — Польша 8:7; Турция — Словакия 9:5; Франция — Австрия 11:4.

 24 ноября
 Чехия — Турция 7:6; Латвия — Нидерланды 9:7; Англия — Австрия 9:4; Польша — Италия 6:5.
 Словакия — Австрия 8:3; Англия — Франция 14:3; Италия — Чехия 7:5; Турция — Латвия 7:5.

 25 ноября
 Латвия — Франция 9:1; Польша — Австрия 7:4; турция — Нидерланды 4:3; Чехия — Словакия 9:4.
 Англия — Польша 9:3; Италия — Турция 6:5; Латвия — Словакия 8:4; Нидерланды — Франция 8:5.

 26 ноября
 Италия — Словакия 9:1; Польша — Франция 6:3.

Тай-брейк 
 26 ноября
 За 4-е место
 Англия — Турция 8:7.

Плей-офф 
Полуфинал
 26 ноября
 Чехия — Латвия 7:5.
 Италия — Англия 7:3. Чехия и Италия квалифицировались в группу «А» чемпионата Европы 2016.

Матч за 3-е место
 27 ноября
 Латвия — Англия 8:7.

Финал
 27 ноября
 Италия — Чехия 7:6.

Мировая квалификация 
7 лучших команд по итогам турнира в группе «А» (Россия, Шотландия, Финляндия, Дания, Швеция, Швейцария, Германия) получили путёвки на чемпионат мира 2016. Ещё одна вакансия была разыграна в серии между 8-й командой группы «А» и победителем группы «В».
 27-28 ноября: Италия — Норвегия 7:4, 6:8, 8:2. Сборная Италии квалифицировалась на чемпионат мира.

Итоги

Положение команд

Мужчины 

Чехия и Нидерланды выбыли в группу «В». Вместо них в группе «А» чемпионата Европы 2016 будут выступать Дания и Австрия. Хорватия и Эстония выбыли в группу «С».

Женщины 

Эстония и Венгрия выбыли в группу «В». Вместо них в группе «А» чемпионата Европы 2016 будут выступать Италия и Чехия. Франция и Австрия выбыли в группу «С».

Призёры 
В столбце А указана игровая функция кёрлингистов (С — скипы, В — вице-скипы, Св — свиперы). В столбце И — количество проведённых кёрлингистом игр.

Мужчины

Женщины

Группа С

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за выход в группу B.

Плей-офф 
(данные о результатах взяты из )

Победитель первого полуфинала выходит в группу В, проигравший — в игру за 2-е место. Победитель второго полуфинала выходит в игру за 2-е место, проигравший — остаётся в группе С на следующий год. Победитель игры за 2-е место выходит в группу В, проигравший — остаётся в группе С на следующий год.

Итоги

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за выход в группу B.
 Проходят в тай-брейк за 4-е место и участие в плей-офф за выход в группу В.

Тай-брейк 
 11 — 1

Плей-офф 
(данные о результатах взяты из )

Победитель первого полуфинала выходит в группу В, проигравший — в игру за 2-е место. Победитель второго полуфинала выходит в игру за 2-е место, проигравший — остаётся в группе С на следующий год. Победитель игры за 2-е место выходит в группу В, проигравший — остаётся в группе С на следующий год.

Итоги

Примечания

Ссылки и источники 
 Официальный сайт
 Чемпионат на сайте Всемирной федерации кёрлинга (WCF)
 Мужской турнир на сайте результатов и статистики WCF
 Женский турнир на сайте результатов и статистики WCF
 Мужской турнир группы «С» на сайте результатов и статистики WCF
 Женский турнир группы «С» на сайте результатов и статистики WCF

Чемпионаты Европы по кёрлингу
2015 год в кёрлинге
Международные соревнования по кёрлингу в Дании
Спорт в Дании в 2015 году
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2015 году
Ноябрь 2015 года
кёрлинг
Чемпионаты Европы в Дании
Международные спортивные соревнования в Эсбьерге